Leray ist der Familienname folgender Personen:

 David Leray (* 1984), französischer Fußballspieler
 Francis Xavier Leray (1825–1887), Erzbischof von New Orleans
 Jean Leray (1906–1998), französischer Mathematiker
 Marie-Pierre Leray (* 1975), französische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Leray-Spektralsequenz
 Leray-Schauder-Abbildungsgrad, siehe Abbildungsgrad
 Leray-Schauder-Alternative